Наивност или наива указује на недостатак искуства, разумевања или софистикације (и углавном показивање тога на неки начин).

Наив(а) или наивност такође може да се односи на:

Музика 
 Наива, српска певачица
 Наив рекордс, француска издавачка кућа
 Naïve (албум), албум KMFDM из 1990.
 Naive, албум Микија и Моторкарса из 2008.
 Naive, албум синтпоп бенда Далек ај лав ју из 1985.
 Naïve (песма), песма Кукса из 2006.

Види још 
 Наивна уметност, уметност коју стварају непрофесионални уметници или уметници који теже наивним реализацијама
 Наивни реализам, теорија перцепције мишљења да се буде представник разумевања свих људи и метод интерпретације њихових перцепција
 Наивни алгоритам, веома једноставно решење за проблем који има веома велику временску или меморијску комплексност
 Наивни Бајесов класификатор, једноставни пробабилистички класификатор
 Наивна Т ћелија, тип Т ћелије
 Наивна теорија скупова, неаксиоматски приступ теорији скупова — у математици
 Нарконаивац, пацијент који претходно није користио одређену дрогу/лек или неко ко претходно није био изложен антигену
 Наиван. Супер., норвешки роман Ерленда Луа из 1996.
 Еколошка наивност, навика неискусних животиња које се не боје предатора
 Наив Џон (рођен 1962), британски уметник и фигуративни сликар
 Наивни емпиризам, термин који се у различитим пољима користи на различите начине (у филозофији науке за становиште; такође, за књижевну анализу)